

Geografia

Niemcy 
 Bomst – dawny powiat

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Babimost

Osoby 
 Hans Wilhelm von Unruhe-Bomst – niemiecki polityk
 Stephan von Dziembowski-Bomst – niemiecki polityk